Маунтин Сити има више значења:
 Маунтин Сити (Џорџија)
 Маунтин Сити (Тексас)
 Маунтин Сити (Тенеси)